BWC steht für:
 BWC-Ilmensee Bootswerft und Charterbetrieb, Ein Bootshersteller aus Deutschland
 Baseball World Cup, deutsch Baseball-Weltmeisterschaft
 Berliner Wanderclub
 Big West Conference, eine aus elf US-Universitäten bestehende Liga für diverse Sportarten
 Biological Weapons Convention (dt. Biowaffenkonvention), völkerrechtlicher Vertrag zum Verbot von biologischen Waffen
 BWC-Swiss, ein Uhrenhersteller
 Brawley Municipal Airport (IATA-Code), Flugplatz von Brawley, Kalifornien

bwc steht für:
 Bwile (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Sambia

BWC